Aristodemo di Nisa il Vecchio – grammatico greco antico (II-I secolo a.C.), allievo del grammatico Aristarco, fu insegnante di Strabone
 Aristodemo di Nisa il Giovane – grammatico e insegnante di retorica greco antico (I secolo a.C.), istruì Pompeo e suo figlio